

Cinema 
 Linea di fuoco - War Zone (Deadline) – film del 1987 diretto da Nathaniel Gutman – conosciuto anche come L'ultimo scoop
 Deadline – film del 2001 diretto da Jonathan Kray
 Deadline – film del 2002 diretto da Massimo Coglitore
 Deadline – film del 2009 diretto da Sean McConville

Fumetti 
 Deadline – personaggio dei fumetti DC Comics
 Deadline – serie a fumetti della Marvel Comics
 Deadline – rivista britannica di fumetti

Musica 
 Deadline – gruppo musicale punk rock britannico 
 Deadline – gruppo musicale heavy metal italiano 
 Deadline – gruppo musicale statunitense
 Deadline – EP degli Accessory del 2001
 Deadline Records – etichetta discografica

Televisione 
 Deadline – serie televisiva statunitense del 1959
 Deadline – serie televisiva statunitense del 2000
 Deadline – miniserie televisiva del 2022 diretta da Joe Ahearne

Videogiochi 
 Deadline – videogioco di avventura testuale del 1982 per molti computer
 Deadline – videogioco strategico del 1996 per DOS

Altro 
 Deadline – sito statunitense che si occupa di cinema e televisione

Pagine correlate 
The Dead Line